Moqueguano – abitanti di Moquegua
Moqueguano – abitanti di Regione di Moquegua